Осиновка () — деревня в Сосновоборском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 16 км на юго-запад от Светлогорска, в 4 км от железнодорожной станции Жердь на линии Жлобин-Калинковичи и пристани Светлогорск на реке Березина, в 115 км от Гомеля.

Водная система 
На востоке мелиоративные каналы связанные через Яланский канал с рекой Сведь (приток реки Березина).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Сосновый Бор.

В деревне 66 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной, с широтной ориентацией улицы, к которой присоединяются короткие улицы. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Улицы 
 Зелёная
 Садовая
 Строителей

История 
Согласно письменных источников деревня известна с XVIII века в Мозырском уезде Минской губернии. В 1737 году в составе имения Липов, во владении Горватов. В 1931 году организован колхоз «Красный Стяг», работала кузница.

До 2006 года в составе Осташковичского сельсовета, с 2006 года в составе Сосновоборского поселкового Совета депутатов, с 12 декабря 2013 года в составе Сосновоборского сельсовета.

Население

Численность 
 2021 год — 123 жителя

Динамика 
 1834 год — 6 дворов
 1897 год — 20 жителей.
 1908 год — 11 дворов, 81 житель
 1925 год — 28 дворов
 1930 год — 137 жителей
 1959 год — 317 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 7 дворов, 9 жителей
 2021 год — 123 жителя

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Светлогорского района (Гомельская область)